

Cinema
 Ermo – film di Zhou Xiaowen

Geografia
 Ermo – demo dell'antica Attica
 Ermo – comune del Brasile dello stato di Santa Catarina

Mitologia
 Ermo – nella mitologia greca divinità dell'omonimo fiume, figlio di Oceano e Teti
 Ermo – nella mitologia greca uno dei dodici figlia di Egitto e Caliadne.
 Ermo – nella mitologia greca nobile ateniese compagno di Teseo

Onomastica
 Ermo – variante del nome proprio di persona Erasmo

Note